Руман — фамилия. 

Известные носители:
 Руман, Зиг (1884—1967) — немецко-американский киноактёр.
 Руман, Петра (род. 1950) — немецкая (ФРГ) фигуристка-одиночница.
 Руман, Юхан Хельмик — шведский композитор.

См. также 
 Рума
 Руманя